Плаву́чий объе́кт — базовое понятие используемое в морской терминологии для обозначения самоходных и несамоходных объектов, способных перемещаться по водным системам и морям. Является более широким по смыслу понятием, чем плавучее сооружение, которое охватывает лишь инженерные плавучие объекты.

Виды плавучих объектов 
В широком понимании, словосочетание «плавучий объект» охватывает всевозможные физические объекты, способные перемещаться по или под поверхностью воды.

По отношению к инженерным, плавучие объекты делятся на два основных типа:

 регистровые плавучие сооружения:
 суда,
 плавучие сооружения (плавсредства), не являющиеся судами;
 внерегистровые плавстредства.

Регистровые плавучие сооружения 
Судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение (плавсредство), предназначенное для использования в целях судоходства, в том числе корабль, судно смешанного (река—море) плавания, например, для перевозки грузов, багажа и почты, пассажиров, судно рыбного или иного морского или речного промысла, спасания людей, буксировки иных плавучих объектов, гидротехнических, научных, учебных, спортивных, развлекательных целей. Под понятие «судно» подпадают паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода.

В том числе, к категории стояночных судов относятся несамоходные плавучие сооружения (плавсредства): дебаркадер, плавучие (находящиеся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другие технические сооружения подобного рода.

В Морском и Речном регистре содержатся перечень лавучих сооружений, которые не охватываются понятием «судно»: плавучие краны, наплавной мост, надувная лодка и др.

Внерегистровые плавучие сооружения 
В эксплуатации находятся также плавучие технические сооружения, не подпадающие под действие правил классификационного общества (в России — Морской или Речной регистры) — например, плоты, доски для серфинга, подводные роботы, гидросамолеты, плавающие танки, торпеды и т. п.

Строительство и регистрация 
Строительство плавучих сооружений (технических плавучий объектов) осуществляется в порядке и по правилам установленным классификационным обществом страны-производителя. Регистрации подлежат лишь плавучие объекты, подпадающие под юрисдикцию классификационного общества страны, под флагом которой осуществляется судовождение. Правила классификационного общества — это совокупность норм технического характера, устанавливающих требования к объектам классификации, а также к процессам их проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и перевозки.

Непосредственно перед вводом в эксплуатацию, плавучие сооружения подлежат освидетельствованию, классификации и регистрации, по результатам которых подтверждается соответствие судна требованиям классификационного общества и выдаются судовые документы: свидетельства, акты освидетельствований и сертификаты, подтверждающие технические характеристики плавучего сооружения, его элементов и изделий, а также использованных при постройке материалов.

В дальнейшем, судовые документы определяют режим его эксплуатации, права и обязанности организации или судовладельца эксплуатирующего плавучее сооружение, капитана, экипажа, пассажиров, а также режим нахождения груза на борту и др., в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами страны приписки (каботажное судоходство), международными соглашениями (нейтральные воды), либо в соответствии с действующим зарубежным законодательством (воды иностранных государств).

Например, в Соединенных Штатах плавучему сооружению присваивается код, представляющий из себя буквенно-цифровую строку, называемую регистрационным номером плавучего сооружения, которая выдается Министерством транспортных средств штата.

См. также 
Классификационное общество

Плавучее сооружение

Судно

Литература 
Правила классификации и освидетельствования плавучих объектов (ПКПО) / Н. А. Ефремов. — 1. — Москва: Российский речной регистр, 2017. — С. 6-9. — 86 с.

Примечания 

Флот
Морские термины
Плавучий объект